Жан Джордже́ску (; 25 февраля 1904, Бухарест, Румыния — 8 апреля 1994, там же) — румынский режиссёр, сценарист и актёр.

Биография 
Окончил . Начинал карьеру в кино как актёр («Цыганочка в опочивальне»). В 1924 году дебютировал как режиссёр («Миллионер на один день»). В 1929—1940 работал во Франции. Автор фильма-монтажа «Фонарь воспоминаний», приуроченного к 50-летию румынской кинематографии.

Фильмография

Режиссёр 
  — Миллионер на один день / Milionar pentru o zi
  — Счастливое приключение / L'heureuse aventure (Франция)
  — Бурная ночь / O noapte furtunoasă (по Иону Луке Караджале)
  — Сон в зимнюю ночь / Visul unei nopți de iarnă
  — У нас в селе / În sat la noi (с Виктором Илиу)
  — Визит / Vizită (к/м, по Иону Луке Караджале)
  — Румынский арендатор / Arendașul român (к/м, по Иону Луке Караджале)
  — Цепь слабостей / Lanțul slăbiciunilor (к/м, по Иону Луке Караджале)
  — Наш директор / Directorul nostru
  — Фонарь воспоминаний / Lanterna cu amintiri
  — Капризы 1900 года / Mofturi 1900
  — Башмачок Золушки / 
  —  / Pantoful Cenușăresei

Сценарист 
  — Два выигрыша / Două loturi (с Аурелом Михелесом и Георге Наги по рассказу Иону Луке Караджале)
  — Капризы 1900 года / Mofturi 1900 (по рассказам Иону Луке Караджале)
  —  / Pantoful Cenușăresei (с Александру Кулеску)

Актёр 
  — Цыганочка в опочивальне / Țigăncușa de la iatac (Румыния—Нидерланды—Германия)
  — Гнев Клеопатры / Năbădăile Cleopatrei
  — Майор Мура / Maiorul Mura
  — Мы не снимались, мы развлекались / Nu filmăm să ne-amuzăm

Награды 
 1952 — Государственная премия СРР (за фильмы «Румынский арендатор», «Цепь слабостей» и «Визит» по рассказам Караджале)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 122

Ссылки 
 
 Жан Джорджеску на сайте КиноПоиск

Лауреаты Государственной премии Румынии
Актёры немого кино Румынии